Трка на 100 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је  16. и 17. јул а 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. одбранила је Шели-Ен Фрејзер-Прајс из Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 49 атлетичарки из 34 земље.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у трци на 100 м за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године по локалном времену. 49 такмичарки је подељено у 7 група. У полуфинале су ушле по три првопласиране из сваке групе (КВ) и три према постигнутом резултату (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године у 19:50 по локалном времену.,
Ветар: +0,8 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 100 метара на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном